«Шувелан» () — азербайджанский футбольный клуб из одноимённого посёлка городского типа. Был основан в 1996 году. Выступал в первом дивизионе чемпионата Азербайджана. В 2019 году расформирован, база отошла к футбольному клубу «Зиря».

Названия 
 АММК (1996—2005).
 Олимпик (2005—2009).
 Олимпик-Шувелан (2009—2010).
 АЗАЛ (2010—2017).
 Шувелан (2017—2019).

История

АММК 
Предшественницей клуба являлась команда АММК (Азербайджанский международный молодёжный комитет). АММК начала функционировать в 1996 году как футзальная команда. Сначала выступала в любительской футзальной лиге, затем перешла в профессионалы. Дважды становилась чемпионом Азербайджана по футзалу. В сезоне-2002/03 представляла Азербайджан в Лиге чемпионов.

В 2004 году команда прошла регистрацию в Министерстве юстиции Азербайджана как профессиональный футбольный клуб АММК. В том же году начал выступать в Первой лиге чемпионата Азербайджана и, заняв 1-е место, получил право выйти в Высшую лигу.

«Олимпик» 
Начиная с XIV чемпионата республики, АММК поменял название на «Олимпик». В 2009 году клуб стал называться «Олимпик-Шувелан». В сезоне-2006/07 был достигнут лучший результат — 6-е место среди 13 команд.

Европейские кубки

Руководство клуба 
 Вице-президент — Фикрет Гусейнов
 Вице-президент — Эльшад Бабаев

Текущий основной состав

Главные тренеры 
 2006—2009 Аскер Абдуллаев
 2009—2011 Назим Сулейманов
 2011—2012 Эльхан Абдуллаев
 2012—2014 Вагиф Садыхов
 2014—2016 Тарлан Ахмедов

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте uefa.com
 Официальный сайт клуб
 Профиль на сайте footballfacts

Футбольные клубы Баку
Мини-футбольные клубы Азербайджана